Серге́й Ива́нович Лоба́нов:
 Лобанов, Сергей Иванович (1887—1942) — русский художник.
 Лобанов, Сергей Иванович (род. 1953) — российский дипломат.